Moncayo pode referir-se a:

 Moncayo, montanha do sistema ibérico;
 Gustavo Moncayo, maestro colombiano;
 José Pablo Moncayo, compositor mexicano;
 Oswaldo Moncayo, pintor do Ecuador;
 Paco Moncayo, político e militar do Ecuador;
 Pedro Moncayo, cantão do Ecuador;
 Juan de Moncayo (Zaragoza, c. 1615 - post 1656), poeta espanhol do barroco.

Desambiguação